Рорайма — штат на севере Бразилии. Административно разделён на 2 мезорегиона, 4 микрорегиона и 15 муниципалитетов. В списке представлены все муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Рорайма

Рорайма